Ромон — коммуна в Швейцарии.
 Ромон — двухъярусные ворота в японских храмовых комплексах.